Batilly kan syfta på:

 Batilly, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Batilly, Orne, fransk kommun i departementet Orne
 Batilly-en-Gâtinais, fransk kommun i departementet Loiret
 Batilly-en-Puisaye, fransk kommun i departementet Loiret